Muhàmmad Xah II Tughluk (c. 1300 - 1351), sultà de Delhi.
 Muhàmmad Xah II Bahman, sultà bahmànida (1278-1397).
 Muhàmmad Xah II Karim Gudjarati, sultà de Gujarat (1442-?)
 Muhàmmad II ibn Mahmud, (1128-1159) sultà seljúcida de l'Índia.